est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-phénoxyéthanol, numéro CAS 
 tyrosol, numéro CAS 
 créosol, numéro CAS 
 isocréosol, numéro CAS 
 diméthoxybenzène , numéro CAS , mélange d'isomères
 1,2-diméthoxybenzène ou vératrole, numéro CAS 
 1,3-diméthoxybenzène, numéro CAS 
 1,4-diméthoxybenzène, numéro CAS 
 alcool méthoxybenzylique
 alcool 2-méthoxybenzylique, numéro CAS 
 alcool 3-méthoxybenzylique, numéro CAS 
 alcool 4-méthoxybenzylique ou alcool anisique, numéro CAS